Sei navi della United States Navy sono state battezzate USS Delaware, in onore del 1º Stato dell'Unione

 – fregata con 24 cannoni varata nel 1776; catturata dalla Royal Navy nel 1777
 – mercantile impostato nel 1794 come Hamburgh Packet; acquisito dalla US Navy nel 1798, fu armato con 20 cannoni
 – vascello di linea con 74 cannoni varato nel 1820
 – nave a pale varata nel 1861 come Virginia Dare e acquisita dalla US Navy per l'uso durante la guerra di secessione
 – nave a vapore varata come USS Piscataqua nel 1866 e ribattezzata USS Delaware nel 1869
 – nave da battaglia, unità capo classe della classe omonima, varata nel 1909 
N° di scafo SP-467 (successivamente AT-5S, poi YT-111) – nave mercantile acquisita dalla US Navy tra il 1917 ed il 1923, talvolta indicata non ufficialmente con il suo vecchio nome mercantile Delaware